В парному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Біллі Джин Кінг і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Ева Пфафф 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)
 Біллі Джин Кінг /  Енн Сміт (чемпіонки)

 Лесті Аллен /  Міма Яушовец (2-ге коло)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Гелена Сукова /  Катрін Танв'є (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brisbane International